Ancerville je název dvou francouzských obcí:

 Ancerville (Meuse) – obec v departementu Meuse
 Ancerville (Moselle) – obec v departementu Moselle